Franklin Park (Floride)
 Franklin Park (Illinois)
 Franklin Park (New Jersey)
 Franklin Park (Pennsylvanie)

Voir aussi 

 Jardin botanique du parc Franklin

Homonymie de localités aux États-Unis